«Двугла́вый орёл» ()  — чёрно-белый французский кинофильм Жана Кокто, адаптация его одноимённой пьесы, выпущенный в  1948 году.

Сюжет 
В неизвестной германоговорящей стране, напоминающей Австрию времён декаданса, молодая овдовевшая королева уединилась в своём замке Кранц. Она устала от постоянной борьбы за власть и ненависти эрцгерцогини, матери своего покойного мужа, шпионами которой постоянно окружена.  Кроме того, её жизнь находится под угрозой. В замок Кранц ночью проникает преследуемый полицией поэт и анархист Станислас, планирующий убийство королевы. Королева поражена сходством незнакомца со своим покойным мужем. Станислас удивлён, увидев молодую и красивую королеву, не похожую на ту, которую ему описали. Внезапно вспыхнувшая между королевой и анархистом безумная страсть заставляет их на три дня забыть обо всём мире. Начальник полиции,  информированный обо всём происходящем в замке Кранц своими шпионами, обеспокоен таким поворотом событий, однако оставляет  Станисласа на свободе с условием, что тот должен убить королеву. Королева планирует государственный переворот в надежде вернуть себе  власть. Однажды королеву находят в замке Кранц заколотой кинжалом, а Станисласа — умершим от яда. Что же в действительности произошло в замке Кранц — несчастный случай,  попытка побега, убийство, самоубийство? — остаётся неизвестным.

В ролях 
 Эдвиж Фёйер — Наташа, королева
 Жан Маре — Станислас
 Сильвия Монфор — Эдит де Берг
 Жан Дебюкур — герцог Феликс де Вилленштайн
 Жак Варенн — граф де Фён, начальник полиции
 Ахмед Абдулла — Тони
 Жиль Кеан — Руди
 Морис Назиль — Гентц
 Эдвард Стирлинг — Адамс
 Ивонн де Брэ — эрцгерцогиня
 Эдуард Дермит  — молодой игрок в карты

Съёмочная группа 
 Режиссёр и сценарист: Жан Кокто
 Продюсеры: Жорж Дансижер, Александр Мнушкин
 Оператор: Кристиан Матра
 Композитор: Жорж Орик
 Художники: Жорж Вакевич, Кристиан Берар
 Художник по костюмам: Марсель Эскофье
 Монтаж: Клод Иберия, Раймонд Лебурсьер
 Техник: Эдуар Дермит

Съёмки 
 Сюжет «Двуглавого орла» вымышлен. Источником вдохновения для Кокто послужили трагические судьбы Виттельсбахов,  — в частности, короля Людвига II Баварского, утонувшего или убитого в озере при невыясненных обстоятельствах в 1886 году, а также Елизаветы Баварской, убитой анархистом Луиджи Лукени в 1898 году.
 Съёмки фильма происходили в период с 13 октября 1947 года по 23 января 1948 года.
 Премьера состоялась 22 сентября 1948 года.
 Съёмки проводились: в интерьерах Студии  д'Эпине (Эпине-сюр-Сен) и студии Фрэнсиса I.
 Съёмки снаружи: замок Пьерфон (Уаза),  замок Визель (Изер), Виллар-Рекюла (Изер).

Издание на видео 
 Во Франции неоднократно выпускался на DVD.

Ссылки 
 Фильм «Двуглавый орёл» на IMDb
 Фильм «Двуглавый орёл» на CITWF
 Фильм «Двуглавый орёл» на сайте Cinema-Francais
 Фильм «Двуглавый орёл» на сайте Films de France
 Фильм «Двуглавый орёл» на сайте Ciné-Ressources
 Фильм «Двуглавый орёл» на сайте allmovie
 Фильм «Двуглавый орёл» на сайте «Base de données de films francais avec images»

Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Жана Кокто
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-мелодрамы Франции
Исторические фильмы о XIX веке
Экранизации произведений Жана Кокто
Фильмы Франции 1948 года